Mikko Eloranta (né le  à Aura en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Carrière de joueur 
Eloranta est repêché par les Bruins de Boston au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1999 au neuvième tour () après avoir joué ses six premières saisons professionnelles en Finlande. Il rejoint les Bruins la même année de son repêchage et joue pour cette équipe jusqu'en octobre 2001, alors qu'il est échangé aux Kings de Los Angeles avec Jason Allison contre Jozef Stümpel et Glen Murray.

Après deux saisons avec les Kings et un passage dans la LNH qui dure quatre ans, il retourne dans son pays en 2003 avec son club formateur, le TPS Turku. Il fait par la suite des passages en Suisse avec les Rapperswil-Jona Lakers et en Suède avec les Malmö Redhawks avant de jouer sa dernière saison en 2008-2009 avec le TPS.

Il a représenté l'équipe de Finlande au niveau international. Il a remporté la médaille d'argent au championnat du monde en 1998 et 1999, en plus de participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2002 avec l'équipe finlandaise.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|1993-1994 || Kiekko-67 Turku || I-divisioona || 45 || 3 || 4 || 7 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|1994-1995 || Kiekko-67 Turku || I-divisioona || 40 || 14 || 13 || 27 || 32 || 3 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
|1995-1996 ||Ilves Tampere ||SM-liiga ||43||18||15||33||86||3||0||2||2||2
|-
| 1995-1996 || Kiekko-67 Turku || I-divisioona || 8 || 6 || 7|| 13 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|1996-1997 ||TPS Turku ||SM-liiga ||31||6||15||21||52||10||5||2||7||6
|-
|1997-1998|| TPS Turku || SM-liiga ||46||23||14||37||82||2||0||0||0||8
|-
|1998-1999|| TPS Turku || SM-liiga ||52||19||21||40||103||10||1||3||4||26
|-
|1999-2000 ||Bruins de Boston ||LNH||50||6||12||18||36||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2000-2001 ||Bruins de Boston ||LNH||62||12||11||23||38||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2001-2002 ||Bruins de Boston ||LNH||6||0||0||0||2||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2001-2002 ||Kings de Los Angeles ||LNH||71||9||9||18||54||7||1||1||2||2
|-
|2002-2003 ||Kings de Los Angeles ||LNH||75||5||12||17||56||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2003-2004|| TPS Turku || SM-liiga ||54||23||19||42||87||6||0||1||1||39
|-
|2004-2005 ||SC Rapperswil-Jona ||LNA ||44||19||28||47||88||4||1||1||2||12
|-
|2005-2006 ||Rapperswil-Jona Lakers ||LNA ||1||0||0||0||2||7||1||1||2||8
|-
|2006-2007 ||Rapperswil-Jona Lakers ||LNA ||33||11||14||25||60||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 ||Malmö Redhawks ||Allsvenskan ||36||10||14||24||74||10||4||2||6||14
|-
|2008-2009|| TPS Turku || SM-liiga || 48|| 9|| 11|| 20|| 122|| 8|| 2|| 2|| 4|| 6

|264||32||44||76||186||7||1||1||2||2

Au niveau international 

|-
| 1998 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 10 || 1 || 1 || 2 || 12 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 1999 || align=left| Finlande || align=left|Championnat du monde || 12 || 1 || 2 || 3 || 6 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2002 || align=left| Finlande || align=left|Jeux olympiques || 4 || 2 || 0 || 2 || 2 || align=left| place
|-
| 2003 || align=left| Finlande || align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 16 || align=left| place
|-
| 2004 || align=left| Finlande || align=left|Coupe du monde || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || align=left|Finaliste
|-
| 2005 || align=left| Finlande || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| place

Références 

Naissance en août 1972
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Kiekko-67 Turku
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Attaquant de hockey sur glace